Příjmení Rizzi nosí více různých osob:
 Carlo Rizzi – fiktivní postava z románu Kmotr od Maria Puza
 James Rizzi (1950-2011) – byl americký pop artový malíř
 Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930-1991) – argentinský filozof a zakladatel Mezinárodní organizace Nová Akropolis
 Lodovico Rizzi (1859-1945) – rakouský právník a politik italské národnosti z Istrie